Jean-Jules Mondet (fl. 1877-1903), architecte français.
Raymond Mondet (1928-2018) dit « Nicolas le Jardinier », jardinier, journaliste, animateur de télévision et de radio, et chroniqueur français.
Yves Mondet (1925-2004), dessinateur de bandes dessinées français.
Guillaume Glairon Mondet (1986-), grimpeur français.

Voir aussi 
Élixir Mondet, liqueur alcoolisée française.
Patronyme français